Merrem ist der Familienname folgender Personen:

 Blasius Merrem (1761–1824), Professor an der Universität Duisburg und an der Universität Marburg
 Daniel Carl Theodor Merrem (1790–1859), deutscher Chirurg
 Georg Merrem (1908–1971), deutscher Mediziner
 Grete Merrem-Nikisch (1887–1970), deutsche Sopranistin
 Jakob Merrem (1850–1920), deutscher Landrat
 Karl Theodor Daniel Merrem, siehe Daniel Carl Theodor Merrem

Sonstiges:
 Merrem Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika